CARE Package — пакет первой помощи, распределяемой гуманитарной организацией CARE International. 

Хотя название этого пакета является зарегистрированной торговой маркой, оно широко применяется как общий термин для посылок помощи людям, облегчая их существование.

История 
Пакеты появились впервые в 1945 году для поддержки программы продовольственной помощи странам Европы, где большое количество людей оказались на грани голода в результате Второй мировой войны. CARE Internationa получила разрешение от правительства США отправить излишки пакетов пищи армии США «10-в-1» (10-in-1 food parcel, предназначены для одного приема пищи на 10 человек), которые были подготовлены к не состоявшемуся вторжению в Японию. Таким образом, пакет помощи CARE Package стал помощью для пострадавших в ходе войны европейцев.

Тысячи американцев были вовлечены в отправку пакетов помощи, в их числе был и президент США Гарри Трумэн.

Первые пакеты CARE Package содержали:
 один фунт говядины в бульоне;
 один фунт стейка и почек;
 8 унций ливерного батона;
 8 унций солонины;
 12 унций хлеба для завтрака;
 8 унций бекона;
 2 фунта маргарина;
 один фунт сала;
 один фунт фруктов;
 один фунт меда;
 один фунт изюма;
 один фунт шоколада;
 2 фунта сахара;
 8 унций яичного порошка;
 2 фунта порошка цельного молока;
 2 фунта кофе.

Более поздние пакеты включали питание для различных культурных диет, а также непродовольственные товары, такие как инструменты, одеяла, школьные принадлежности и лекарства.

Первые 20 000 посылок были доставлены во французский порт Гавр 11 мая 1946 года. В течение следующих двух десятилетий было поставлено еще 100 миллионов упаковок в Европу, а затем в Азию и другие развивающиеся страны мира. Первоначально необходимо было указывать получателя помощи, но с течением времени пакеты стали отправляться в целевые области, а не конкретным лицам. В 1960-х годах CARE International перестала отсылать свои пакеты, сосредоточившись на долгосрочных и более объёмных проектах по оказанию чрезвычайной помощи.

Память 
 В 1962 году президент Джон Кеннеди признал позитивное влияние пакетов помощи, сказав: «Every CARE Package is a personal contribution to the world peace our nation seeks. It expresses America's concern and friendship in a language all peoples understand».

 На 50-летие блокады Западного Берлина 1948 года президент Билл Клинтон доставил оригинальный пакет помощи CARE Package, чтобы дать старт серии годовых юбилейных мероприятий в Германии.

 В 1996 году CARE International предоставила Смитсоновскому национальному музею американской истории пакет помощи 1962 года, который и по настоящее время находится в коллекции музея.

Примечания

Литература 
 

Гуманитарная помощь
История немецкой культуры питания